«Снова любовь поселитца» (sic) — двадцатый номерной магнитоальбом советской рок-группы «ДК», выпущенный в 1985 году с использованием более раннего материала. В альбоме присутствует вокал Виктора Клемешева, Владимира Токмакова и руководителя группы — Сергея Жарикова. 
Откровенно концептуалистский магнитоальбом ДК, оформлением к которому занимался известный московский художник-концептуалист Никита Алексеев, участник арт-группы «Коллективные действия».

Основным блоком данного альбома являются нарочито небрежные перепевки как отечественных, так и зарубежных шлягеров своего времени, как например «Sunny», известная в исполнении Boney M (в альбоме она называется «Сани»). Альбом был переиздан в 2001 году (CD), куда также вошли несколько старых композиций, в основном, из магнитоальбома «Второе апреля». Над оформлением компакт-диска работали Сергей Жариков и Александр С. Волков.

Список композиций 
Все композиции и смысловые ссылки альбома были сделаны Сергеем Жариковым.

Оригинал 1985 года 
 Сани
 Это жизнь
 Мечта сбываетца
 Фирма I
 Фирма II
 Ласковая Родина
 Ай Лавью
 Фирма III
 Новый вальсок
 Отель Калифорния
 Не играй тему, Летов
 Романс «Бесприданница»
 Вэй чи вул джаст
 Аисты
 Скэт
 Все ништяк
 Ага

Переиздание 2001 года 
 Зеркало
 Девять восьмых
 Ты гречку выдаёшь за манку
 Старый суходроч (ария Каренина)
 Улетела птичья стая
 Жуть
 Снова любовь поселитца
 Ласточка с весною
 Вошь
 Второе апреля
 Это жизнь
 Послушай, друг

Участники записи альбома 
 Сергей Жариков — вокал, барабаны
 Александр Белоносов — вокал, клавиши
 Виктор Клемешов — вокал, гитара, саксофон
 Владимир Токмаков — вокал
 Сергей Летов — кларнет, саксофон
 Дмитрий Яншин — гитара, аранжировки
 Сергей Полянский — бас
 Юрий Орлов — альт-саксофон
 Олег Андреев — бас
 Алик Крымский — бас

Примечания 

Альбомы русского рока
Альбомы постпанка
Концептуальные альбомы
Альбомы группы «ДК»